Ponziano da Spoleto – martire cristiano (...-175)
 Ponziano – papa della Chiesa cattolica (230-235)